Cyrill Pasche (né le  à Bienne en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace devenu un journaliste. Il a pris sa retraite en ligue nationale après la promotion du HC Bienne en LNA, en avril 2008.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993||HC Bienne||LNA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1993-1994||HC Bienne||LNA||30||1||2||3||8||6||1||0||1||12
|-
|1994-1995||HC Bienne||LNA||21||4||7||11||12||6||2||2||4||6
|-
|1995-1996||Lausanne HC||LNA||21||1||0||1||6||-||-||-||-||-
|-
|1995-1996||HC Bienne||LNB||11||3||6||9||40||3||0||0||0||0
|-
|1996-1997||HC Bienne||LNB||40||7||12||19||49||4||0||3||3||35
|-
|1997-1998||HC Bienne||LNB||38||12||12||24||85||12||5||4||9||16
|-
|1998-1999||HC Bienne||LNB||32||11||17||28||24||8||3||3||6||12
|-
|1999-2000||HC Bienne||LNB||27||20||13||33||71||9||5||2||7||8
|-
|2000-2001||HC Bienne||LNB||39||19||14||33||38||11||5||0||5||38
|-
|2001-2002||HC Bienne||LNB||36||14||10||24||52||5||0||1||1||20
|-
|2002-2003||HC Ajoie||LNB||38||14||27||41||46||5||0||1||1||16
|-
|2002-2003||Genève-Servette HC||LNA||-||-||-||-||-||4||0||0||0||0
|-
|2003-2004||HC Ajoie||LNB||45||32||30||62||80||11||4||4||7||40
|-
|2004-2005||HC Bienne||LNB||44||21||18||39||84||11||6||3||9||43
|-
|2005-2006||HC Bienne||LNB||42||17||13||30||46||21||3||12||15||86
|-
|2006-2007||HC Bienne||LNB||43||13||7||20||81||22||5||6||11||20
|-
|2007-2008||Young Sprinters HC||LNB||41||11||18||29||99||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||HC Bienne||LNB||4||2||3||5||0||21||0||0||0||8
|-
|2008-2009||HC Franches-Montagnes||||16||4||13||17||38||-||-||-||-||-

|480||196||200||396||795||143||37||38||75||342

|73||6||9||15||26||16||3||2||5||18

|1992|| Suisse -||CE -||6||1||1||2||10||

Palmarès 
Champion de Suisse de LNB en 2006, 2007 et 2008 avec le HC Bienne
Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1974
Naissance à Bienne
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Bienne
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Ajoie
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Journaliste sportif suisse